Пауерс Лејк има више значења:
 Пауерс Лејк (Висконсин)
 Пауерс Лејк (Северна Дакота)